Bronfenbrenner ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Bronfenbrenner (1914–1997), US-amerikanischer Ökonom und Historiker
 Urie Bronfenbrenner (1917–2005), US-amerikanischer Entwicklungspsychologe und Autor